Джон Дориан — персонаж американской комедии-драмы «Клиника»
 Juris Doctor — одна из учёных степеней в области права